Gminy w USA:
 Minnie (ang. Minnie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Minnie (ang. Minnie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
Postacie komiksowe:
 Minnie − postać z komiksów Walta Disneya